Avetik Isahakian, Ավետիկ Իսահակյան, född 31 oktober 1875, död 17 oktober 1957, var en armenisk poet som bland annat skrivit "Abdul Ala Mahari".

Isahakian var undre längre perioder fram till 1936 bosatt i Tyskland, Schweiz och Frankrike. Mellan 1946 och 1957 var han ledare för det armeniska författarförbandet.

Referenser 
 

Armeniska poeter
Män
Födda 1875
Avlidna 1957
Personer från Gjumri